Brashear ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Brashear (1931–2006), US-amerikanischer Tauchexperte
 Donald Brashear (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Oscar Brashear (* 1944), US-amerikanischer Jazztrompeter
 William M. Brashear (1946–2000), deutsch-amerikanischer Papyrologe

Brashear ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Brashear (Missouri)
 Brashear (Texas), im Hopkins County

Siehe auch:
 Brasher